Apokope (, ‚Weglassung‘) steht für:

 Apokope (Musik), unvermittelter Abbruch einer Melodie oder eines Satzes in der Musik
 Apokope (Rhetorik), das Weglassen von Lauten am Wortende aus metrischen oder rhetorischen Gründen
 Apokope (Sprachwissenschaft), der Wegfall von Lauten am Wortende in der sprachgeschichtlichen Entwicklung

Siehe auch: